L'affrontement du récif de Scarborough fait référence aux tensions entre la république des Philippines et la république populaire de Chine au sujet du lit contesté du récif de Scarborough. Les tensions ont commencé le 8 avril 2012 après la tentative d'appréhension par la marine philippine de huit navires de pêche de Chine continentale près du récif.

Contexte 
Le récif de Scarborough est revendiqué par les Philippines et la Chine. Le 8 avril 2012, un avion de surveillance de la marine philippine a repéré huit navires de pêche chinois ancrés dans les eaux du récif de Scarborough. Le  a été envoyé le même jour par la marine philippine pour inspecter les environs du récif et a confirmé la présence des navires de pêche et leurs activités en cours. Le 10 avril 2012, le BRP Gregorio del Pilar est venu inspecter les prises des navires de pêche. L'équipe d'inspection philippine a affirmé avoir découvert des coraux, des bénitiers géants et des requins vivants collectés illégalement à l'intérieur du premier navire arraisonné par l'équipe. Le BRP Gregorio del Pilar a signalé qu'ils avaient tenté d'arrêter les pêcheurs chinois mais avaient été bloqués par des navires de  chinois, le  et le . Les tensions se sont depuis poursuivies entre les deux pays.

Réactions et incidents associés 
En 2012, un appel infructueux a été lancé aux Philippines pour boycotter les produits fabriqués en Chine par le gouverneur d'Albay, .

La même année, les Pinoys américains pour la bonne gouvernance, ainsi que la communauté vietnamienne de Floride, ont également appelé au boycott des produits chinois.

Échanges de cyberattaques 
Des pirates soupçonnés d'être originaires de Chine ont défiguré le site Web de l'Université des Philippines le 20 avril 2012. Les pirates ont laissé un message affirmant: "Nous venons de Chine! L'île de Huangyan est à nous". Le 21 avril, "Anonymous #Occupy Philippines" a riposté et a attaqué le site Web de l'Union des médias de l'Université de Chine, défigurant sa page d'accueil avec une image d'un masque de Guy Fawkes. Le hacker a déclaré : "Le gouvernement chinois est clairement attardé. Le récif de Scarborough est à nous !". Le site Web de l'Université des Philippines a été remis en ligne le même jour. Après les attaques, la porte-parole adjointe du président philippin Benigno Aquino III Abigail Valte a déclaré qu'il ne semblait pas que les attaques auraient un effet négatif sur les pourparlers de Manille et Pékin pour trouver une solution diplomatique à l'impasse, et a exhorté les philippins et les chinois à s'abstenir d'aggraver les tensions. Les sites Web philippins du Journal officiel, du Bureau présidentiel de développement et de planification stratégique des communications et du Musée et bibliothèque présidentiels ont également été dégradés en avril. Le 4 mai, des pirates informatiques ont dégradé les sites Web du journal The Philippine Star.

Exportations de fruits des Philippines vers la Chine 
La Chine a imposé des réglementations plus strictes sur ses importations de bananes philippines, car une cargaison de bananes a été rejetée en mai, prétendument en raison de son échec aux tests de quarantaine. Selon les exportateurs de bananes philippins, la décision de la Chine était liée à l'impasse dans le récif de Scarborough. La Chine a également ordonné des inspections plus strictes sur les ananas philippins et d'autres fruits provenant du pays.

Suspension des voyages aux Philippines 
La plupart des agences de voyages chinoises ont suspendu leurs visites aux Philippines en raison de l'impasse sur le récif de Scarborough. Les touristes en provenance de Chine représentent environ 9 % du total des arrivées aux Philippines selon le .

L'entreprise publique , le Shanghai Tourism Bureau et Ctrip.com ont suspendu indéfiniment toutes les visites aux Philippines en invoquant le sentiment anti-chinois dans le pays et pour la sécurité des ressortissants chinois.

Manifestations du 11 mai aux Philippines 
Les Philippins ont organisé une manifestation près du consulat chinois à Manille contre la politique de la Chine dans le récif de Scarborough le 11 mai. Cependant, elle a été de courte durée car seule une fraction des 1 000 personnes attendues se sont présentées pour participer à la manifestation.

La Chine a déployé des policiers près de l'ambassade des Philippines à Pékin, où environ 200 manifestants ont été signalés. La manifestation à Pékin s'est terminée pacifiquement. L'ambassade de Chine à Manille a conseillé aux ressortissants chinois de ne pas sortir dans la rue. Taiwan a également publié un avis similaire à ses résidents séjournant aux Philippines.

Manifestations du 11 mai à Hong Kong 
Des militants de Hong Kong ont organisé une manifestation le 11 mai pour réitérer la revendication de la Chine sur le récif de Scarborough près du consulat des Philippines à Hong Kong. Les manifestants ont envoyé une lettre ouverte aux autorités affirmant que le récif de Scarborough était un territoire chinois depuis 1279 sous la dynastie Yuan. Ils accusent également les Philippines d'inciter les philippins à manifester contre la Chine et de perturber les pêcheurs chinois dans le récif.

Manifestations du 12 mai à Pékin 
Cinq manifestants ont déployé des banderoles devant l'ambassade des Philippines à Pékin sur lesquelles on pouvait lire : "L'île de Huangyan appartiendra toujours à la Chine" et "Ne touchez pas à l'île de Huangyan". La manifestation n'a pas duré longtemps et les manifestants ont été dispersés par la police à midi.

Interdiction de pêche 
Le gouvernement chinois a unilatéralement imposé une interdiction de pêche en mer de Chine méridionale, où se trouve le récif de Scarborough, du 16 mai au  août. Depuis 1999, la Chine impose l'interdiction annuelle de pêche d'été, qui couvre les pêcheurs, quelle que soit leur nationalité. Les filets maillants monocouches et la pêche à la ligne et à l'hameçon ne sont pas visés par l'interdiction.

Les Philippines ne reconnaissent pas l'interdiction de pêche chinoise mais ont imposé leur propre interdiction de pêche. L'interdiction de pêche philippine a duré du 16 mai au 15 juillet et la Garde côtière philippine interdira les pêcheurs philippins du récif. L'ancien président Benigno Aquino III a insisté sur le fait que l'interdiction était pour la préservation des ressources marines. Des dispositifs de concentration de poissons ont été installés dans les eaux municipales de Santa Cruz, Candelaria, Masinloc, Palauig et Iba à Zambales, ainsi qu'à La Union, Ilocos Sur et Ilocos Norte afin d'assurer les moyens de subsistance des pêcheurs philippins touchés. À partir du 26 juin, les navires de pêche, ainsi que les navires paramilitaires, sont toujours dans le récif de Scarborough malgré l'effet de l'interdiction de pêche chinoise.

Manifestation planifiée de Faeldon 
L'ancien capitaine de marine  prévoyait de diriger un groupe de pêcheurs vers le récif de Scarborough en guise de protestation pour affirmer la revendication des Philippines sur le banc. Faeldon a également envisagé de planter un drapeau philippin sur le récif. Le 18 mai, le président Aquino a appelé Faeldon pour le dissuader de réaliser son voyage. Selon Faeldon, même si son plan a abouti, son groupe n'a pas l'intention de planter un drapeau, contrairement aux rapports précédents, ou de pêcher dans la région.

Présence chinoise continue 
Les Philippines ont affirmé qu'en vertu d'un accord de 2012 négocié par les États-Unis, la Chine et les Philippines avaient promis de retirer leurs forces du récif jusqu'à ce qu'un accord sur sa propriété puisse être conclu. Les Philippines "se sont conformées à l'accord" et se sont retirées. La Chine, cependant, n'a pas respecté l'accord et a maintenu sa présence sur le récif, le militarisant de fait. Le président philippin Benigno S. Aquino III a ensuite comparé le comportement de la Chine à l'annexion de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne nazie. La Chine a affirmé qu'aucun accord de ce type n'avait été conclu et qu'elle était ouverte à des pourparlers avec les Philippines à condition que des entités non régionales telles que les États-Unis restent en dehors de ces pourparlers.

En juillet 2012, la Chine avait érigé une barrière à l'entrée du récif, selon le . Depuis lors, des navires appartenant au Commandement de la surveillance maritime et de l'application des lois sur la pêche de Chine ont été observés dans le récif contesté à proximité et des navires du gouvernement chinois ont détourné des navires philippins naviguant vers la région. En réponse, les Philippines ont déclaré qu'elles se prépareraient à renvoyer des navires sur le récif, dans ce qui a été décrit comme une "impasse froide". En janvier 2014, la Chine a continué à maintenir une présence dans le récif, parmi les tensions accrues concernant une nouvelle loi qui oblige les bateaux de pêche non chinois à demander l'autorisation de la Chine lorsqu'ils se trouvent dans la mer de Chine méridionale, mais les bateaux de pêche philippins ont pu pêcher autour du récif sans interaction chinoise.

En avril 2015, un navire des garde-côtes chinois a utilisé des canons à eau sur des bateaux de pêche philippins et a saisi les prises de certains des bateaux, dans les eaux proches du récif. Cela fait suite à une utilisation similaire de canons à eau dans les eaux autour des récifs fin janvier 2014. La Chine a rejeté les rapports concernant l'incident et a réitéré sa revendication du récif. Les États-Unis ont qualifié les actions des garde-côtes chinois de "provocatrices".

Un article paru dans Foreign Policy a identifié l'augmentation des patrouilles chinoises dans les récifs comme la raison pour laquelle l'accusation de la Chine selon laquelle le pivot américain alimentait les tensions en mer de Chine méridionale était "manifestement fausse".

Exploitation de la pêche en avril 2021 
En avril 2021, on estimait à 287 les bateaux de pêche chinois qui pêchaient sur le récif de Scarborough. On soupçonne que 240 000 kilos, soit plus de 260 tonnes, ont été capturés illégalement par des navires de pêche chinois. Ce qui à son tour a indigné de nombreux philippins, dont le secrétaire du ministère des Affaires étrangères, , qui a déposé de nombreuses démarches ou plus communément appelées protestations diplomatiques contre l'incursion chinoise à Pékin.

Réactions internationales 
  : Le ministre australien des Affaires étrangères, Bob Carr, lors de son séjour à Shanghai le 12 mai, a exhorté les pays demandeurs à se conformer aux conventions internationales et à la loi pour la résolution, déclarant: "Nous ne prenons pas parti sur les diverses revendications sur la mer de Chine méridionale. Mais nous le faisons, étant donné notre intérêt pour la mer de Chine méridionale et compte tenu du fait qu'une grande partie de notre commerce y transite, nous appelons les gouvernements à clarifier et à poursuivre ces revendications et les droits maritimes qui les accompagnent conformément au droit international, y compris la loi de l'ONU sur les la Convention sur la mer."
  : Le mardi 14 juin 2011, les États-Unis ont indiqué leur soutien aux Philippines dans un contexte d'escalade des tensions autour des Îles Spratleys contestées dans la mer de Chine méridionale. L'ambassadeur américain  a déclaré : "Je tiens à vous assurer que dans tous les secteurs, nous, les États-Unis, sommes avec les Philippines, [...] Les Philippines et les États-Unis sont des alliés stratégiques. Nous sommes partenaires. Nous continuerons à se consulter et travailler les uns avec les autres sur toutes les questions, y compris la mer de Chine méridionale".
  : Le ministère indien des Affaires extérieures a publié une déclaration disant que "le maintien de la paix et de la sécurité dans la région est d'un intérêt vital pour la communauté internationale. L'Inde exhorte les deux pays à faire preuve de retenue et à résoudre le problème par voie diplomatique conformément aux principes du droit international."
  : Le Premier ministre malaisien Najib Razak a déclaré que son pays soutenait l'appel des Philippines à une "résolution pacifique" par le biais d'une "solution multilatérale" au conflit du récif de Scarborough.
  : L'ambassadeur du Pakistan en Chine, , a déclaré lors d'un forum des ambassadeurs à l' que "le Pakistan est avec la Chine" sur l'incident du récif de Scarborough.
  : Le Premier ministre britannique David Cameron a souligné que le Royaume-Uni appelait à une "résolution pacifique" du conflit du récif de Scarborough.
  : L'ambassadeur de Russie à Manille, Nikolay Kudashev, a réitéré que la Russie soutenait une solution bilatérale entre les pays demandeurs et s'opposait à l'implication d'autres nations dans les différends en mer de Chine méridionale. Kudashev a également noté que la Russie n'était pas partie au différend sur le récif de Scarborough et que son pays souhaitait garantir la liberté de navigation en mer de Chine méridionale. Kudashev a également déclaré que "l'UNCLOS (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer) fournirait une base bonne et solide".
  : L'ancien président taïwanais Ma Ying-jeou a déclaré qu'il espérait que le conflit serait résolu de "manière pacifique", mais a également réitéré que Taïwan "continuera toujours à défendre ses revendications souveraines sur la mer de Chine méridionale".
  : Le porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Luong Thanh Nghi, a déclaré que le Viêt Nam était "profondément préoccupé" par l'incident du récif de Scarborough. Il a souligné que "les parties concernées doivent faire preuve de retenue et résoudre pacifiquement les différends fondés sur le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC), afin de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté maritime en mer Orientale et dans la région."

Implication du tribunal international du droit de la mer 
Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) est une organisation intergouvernementale créée par le mandat de la troisième Conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, chargée de réglementer l'exploitation minière des fonds marins au-delà des limites de la juridiction nationale, et de régler les différends entre États parties.

En juin 2013, les Philippines ont décidé de porter le différend territorial devant le TIDM après avoir "épuisé toutes les voies politiques et diplomatiques pour un règlement pacifique négocié de leur différend maritime avec la Chine", déclarant qu'elles demanderaient au tribunal de déclarer les revendications de la Chine comme telles "non valide". La Chine a formellement rejeté la procédure d'arbitrage initiée par les Philippines. Selon l'annexe VII de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (UNCLOS), le refus de la Chine n'entraverait pas nécessairement la procédure.

En février 2014, il a été signalé que la Chine avait offert un retrait mutuel du récif et d'autres incitations si les Philippines s'abstenaient de soumettre un plaidoyer formel, et que la position philippine était: "Avec ce qui est sur la table, il n'y a pas assez."

Exacerbation des tensions en 2016 
Après avoir observé une activité de bateaux sur le récif qui aurait pu signaler la préparation d'une activité de développement, les États-Unis "ont effectué trois patrouilles aériennes différentes près de Scarborough [...], y compris les 19 et 21 avril", 2016, et ont évoqué et auraient envisagé d'autres réactions à la lumière de tensions généralement plus élevées dans les Spratleys et la région. Les vols américains ont observé la limite territoriale de 12 milles à partir du récif.

Notes et références 

Avril 2012
2012 aux Philippines
2012 en Chine
Mer de Chine méridionale